Dole kan som auktorsförkortning betyda:

 Jim W. Dole
 Stephanie A. Dole
 Eleazer Johnson Dole

Robotskapade auktorsförkortningar